Разведывательные корабли проекта 1824Б — серия советских разведывательных кораблей. Построены на базе морских транспортов вооружений проекта 1823. Несмотря на название, не несли разведывательного оборудования, а были оснащены специальными устройствами для скрытого выхода и приёма водолазов-разведчиков.

Проходили модернизацию — на «Анемометр» и «Гироскоп» для обеспечения действий водолазов-разведчиков добавлены: 2 сверхмалые подводные лодки проекта 908, 2 ПУ для транспортировщиков водолазов типа «Сирена», 1 барокамера.

Представители проекта

Ссылки 
 Проект 1824Б
 Малый разведывательный корабль «ГС-36»
 Малый разведывательный корабль «Переяслав» проекта 1824Б

Разведывательные корабли
Военные корабли СССР
Военные корабли России
Военные корабли Украины
Военные корабли Азербайджана